Druido – dignitario appartenente ad una classe dirigente sacerdotale
Druido – classe base del gioco di ruolo Dungeons & Dragons
Druido – membro di un ordine immaginario di storici, filosofi e ricercatori nella saga fantasy di Shannara

Pagine correlate 
Druid